Longyuan bezeichnet:

 Longyuan (Jiange) (龙源镇), Großgemeinde im Kreis Jiange in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longyuan (Wuzhi) (龙源镇), Großgemeinde im Kreis Wuzhi in der chinesischen Provinz Henan
 Longyuan (Linxiang) (龙源乡), Gemeinde der Stadt Linxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Longyuan (Longquan) (龙渊街道), Straßenviertel der Stadt Longquan in der chinesischen Provinz Zhejiang